Джанелідзе Георгі (1974—2015) — військовик батальйону «Азов», учасник російсько-української війни.
 Нана Джанелідзе (* 1955) — грузинський кінорежисер, сценарист, композитор.

Грузинські прізвища